Schult ist ein berufsbezogener deutscher Familienname, abgeleitet als niederdeutsche Variante von Schultheiß von mittelhochdeutsch schultheiße mit der Bedeutung „Bürgermeister“, „Richter“.

Namensträger 
 Almuth Schult (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Arthur Schult (1893–1969), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Astrid Schult (* 1979), deutsche Dokumentarfilmerin
 Christian Schult (* 1954), deutscher Filmschauspieler und Synchronsprecher
 Emil Schult (* 1946), deutscher Maler, Poet und Musiker
 Enrico Schult (* 1979), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Frank Schult (* 1948), deutscher Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Bildhauer
 Friedrich Schult (1889–1978), deutscher Pädagoge, Dichter, Maler und Grafiker
 HA Schult (Hans-Jürgen Schult; * 1939), deutscher Aktionskünstler
 Hans Schult (* 1910), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Johannes Schult (1884–1965), deutscher Pädagoge, Oberschulrat und Politiker
 Jan Schult (* 1986), deutscher Handballspieler
 Joachim Schult (1924–2011), deutscher Autor
 Julius Schult (1885–1948), deutscher Mitbegründer des Deutschen Jugendherbergswerks und Vorsitzender des Sauerländischen Gebirgsvereins

 Maike Schult (* 1969), deutsche evangelische Theologin
 Peter Schult (1928–1984), deutscher anarchistischer Schriftsteller und Journalist
 Reinhard Schult (1951–2021), deutscher Bürgerrechtler und Politiker
 Rolf Schult (1927–2013), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wolfgang Schult (* 1942), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch 
 Schuldt (BKS)

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname